Dowa (district), een district van Malawi
 Dowa (stad), de hoofdstad van het district
 Dowa (Nepal), een plaats in Nepal